Für das Kloster Ellwangen gibt es zwar eine anscheinend lückenlose Äbteliste, die etwa um das Jahr 1500 herum verfasst wurde, sie gilt allerdings als unbelegt. Die folgende Liste geht auf den Versuch zurück, aus den erhaltenen Quellen die zeitliche Abfolge zu rekonstruieren.

Einzelnachweise

Weblinks 
 http://www.geschichte-ellwangen.eu/Ellwangen%20im%20Mittelalter/ellwangenimmittelalter.html Ellwangen im Mittelalter

Ellwangen
!Abte
!Abte